Курманбаев — тюркская фамилия.

Известные носители
 Курманбаев, Эмильбек (1908—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Курманбаев, Ислам Шеркулович (род. 1973) — киргизский футболист.